Malík může být:

 malíček, nejmenší prst na lidské ruce

Malík, ženská varianta Malíková, je také české a slovenské příjmení osob:

 Barbora Malíková (* 2001) – česká atletka
 Česlav Ludvík Malík (1922–2007) – český římskokatolický duchovní
 Fedor Malík – slovenský enolog
 František Malík (1885–1967) – československý odborový předák a politik
 František Malík (1931–1992) – český fotbalista
 Jan Malík (1904–1980) – český loutkař
 Jan Malík (* 1992) – český fotbalista
 Jaroslav Malík (1908–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Jiří Malík (* 1961) – fotbalista, obránce
 Jiří Malík (ochránce přírody) (* 1962) – český aktivista, ekolog a horolezec
 Jitka Malíková (1926–2018) – česká katolická aktivistka
 Jozef Malík (1901–1959) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec KSS
 Karel Malík (* 1960) – český hudebník, textař a básník 
 Marek Malík (* 1975) – český hokejista
 Martin Malík (* 1970) – předseda Fotbalová asociace České republiky
 Nick Malík (* 2002) – český hokejový brankář (syn Marka Malíka)
 Rudolf Malík (1875–1969) – český politik
 Táňa Malíková (* 1991) – česká herečka
 Viliam Malík (1912–2012) – slovenský fotograf
 Vinzenz Malik (1854–1924) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Vlasta Malíková (1933–???) – česká a československá politička KSČ z Hodonínska, poslankyně FS za normalizace
 Zuzana Malíková (* 1983) – slovenská atletka

Podobné 
 Malíkov (rozcestník)